Шахмати́сты — игроки в шахматы. Другие значения:

Картины 
«Шахматисты» — картина Морица Ретча (1830-е годы).
«Шахматисты» — картина Томаса Икинса (1876).
«Шахматисты» — картина Корнелиса де Мана (1670).
«Шахматисты» — картина Париса Бордоне (между 1640 и 1645).
«Шахматисты» — картина Либерале да Верона (около 1475 года).
«Шахматисты» — картина Джеймса Норткота (1807).
«Шахматисты» — картина Оноре Домье (1863—1868).

Другое 
«Шахматисты» — витраж XV века.
«Шахматисты» — фильм Сатьяджита Рая (1977).